Língua gaélica escocesa (Gàidhlig) — uma das línguas célticas;
 Língua ânglica escocesa (Scots) — uma das línguas germânicas;
 Inglês escocês (Scottish English) — um dialeto da língua inglesa.

Desambiguação